Hartheim:

 Hartheim am Rhein
 Hartheim (Alkoven)